Het WTA-tennistoernooi van Mallorca (officieel Mallorca Open) van 2018 vond plaats van 18 tot en met 24 juni 2018 op het Spaanse eiland Mallorca. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Française Caroline Garcia bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Sofia Kenin.

De ongeplaatste Tatjana Maria uit Duitsland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Letse titelverdedigster Anastasija Sevastova in twee sets. Maria wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspel­toer­nooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Chan Yung-jan en Martina Hingis hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez won het toernooi. In de finale versloegen zij het via een wildcard toegelaten Tsjechische koppel Lucie Šafářová en Barbora Štefková in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Sloveense Klepač had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Spaanse Martínez Sánchez zeventien.

De Nederlandse Lesley Kerkhove speelde samen met Lidzija Marozava uit Wit-Rusland – zij bereikten de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen Šafářová/Štefková.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Mallorca
2018